Drexl ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Drexl (* 1968), deutsche Skirennläuferin
 Franz Drexl (1885–1951), deutscher Byzantinist und Gymnasiallehrer
 Josef Drexl (* 1962), deutscher Rechtswissenschaftler
 Max Drexl (1887–1962), deutscher Rechtsanwalt und Kommunalpolitiker (CSU)
 Richard Drexl (* 1952), deutscher Kommunalpolitiker, Oberst der Luftwaffe und Autor
 Susanne Drexl (* 1982), deutsche Sängerin in der Stimmlage Mezzosopran

Siehe auch:
 Drexel, Drechsel